Die Saison 2019/20 der Oberliga Niederrhein war die 64. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die achte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 10. August 2019 eröffnet. Vom 16. Dezember 2019 bis zum 9. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, am 13. März aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut, was schließlich am 25. Juni zum vorzeitigen Saisonabbruch führte.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Der FVN gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Oberliga Niederrhein zunächst bis zum 19. April 2020 auszusetzen. Bereits vor Ablauf der Frist teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit. 

Am 15. Mai gab der FVN das Ergebnis einer Onlineabstimmung bekannt, bei der sich 93,01 % der Vereine im Fußballverband Niederrhein für einen Saisonabbruch ausgesprochen hatten. Daraus resultierend wurde die Spielzeit auf einem außerordentlichen Verbandstag am 24. Juni vorzeitig für beendet erklärt und unter Anwendung der Quotientenregel gewertet. Der SV Straelen wurde zum Aufsteiger bestimmt, es gab keine Abstiege in die oder aus der Oberliga Niederrhein. Aus den Landesligen, in denen ebenfalls die Quotientenregel angewandt wurde und auch die „Herbstmeister“ berücksichtigt wurden, durften hingegen sechs Mannschaften aufsteigen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga West 2018/19:
 SV Straelen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2018/19:
 Sportfreunde Baumberg
 1. FC Bocholt
 Ratingen 04/19
 SSVg Velbert
 TSV Meerbusch
 1. FC Monheim
 SC Velbert
 1. FC Kleve
 TuRU Düsseldorf
 SpVg Schonnebeck
 VfB 03 Hilden
 Schwarz-Weiß Essen
 SC Union Nettetal
 die Meister und Vizemeister der zwei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2018/19:
 Staffel 1:  TVD Velbert (Meister), Cronenberger SC (Vizemeister)
 Staffel 2:  FC Kray (Meister), Sportfreunde Niederwenigern (Vizemeister)

Abschlusstabelle

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2019
Oberliga Niederrhein 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020